Чемпионат мира по гандболу среди мужчин 2011 года проходил в Швеции с 13 по 30 января. Это 22-й по счёту турнир.

Турнир является отборочным к летним Олимпийским играм 2012. Победитель чемпионата получает возможность выступить на Играх, ещё двенадцать команд квалифицируются на отборочные на Игры турниры.

Стадионы 
Соревнования проходили на восьми стадионах:
 Мальмё — Мальмё Арена (13 000 человек)
 Гётеборг — Скандинавиум (12 044 человек)
 Линчёпинг — Клоэтта Центр (8500 человек)
 Йёнчёпинг — Чиннарпс Арена (7000 человек)
 Кристианстад — Кристианстад Арена (4700 человек)
 Норрчёпинг — Химмелсталундсхален (4300 человек)
 Лунд — FFS Арена (8500 человек)
 Шёвде — Арена Шёвде (8500 человек)

Квалификация

Жеребьёвка 
Жеребьёвка финального турнира прошла 9 июля 2010 года в Гётеборге.

Составы

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа I

Группа II

Классификационные матчи

Полуфиналы

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Символическая сборная 
 Вратарь —  Тьерри Омейе
 Левый крайний —  Ховард Тведтен
 Левый полусредний —  Миккель Хансен
 Линейный —  Бертран Жиль
 Разыгрывающий —  Далибор Додер
 Правый полусредний —  Александер Петерссон
 Правый крайний —  Ведран Зрнич
 MVP чемпионата —  Никола Карабатич

Бомбардиры 

 68 голов
  Миккель Хансен
 56 голов
  Ховард Тведтен
  Марко Вуйин
 54 гола
  Бьярте Мюрхоль
  Ведран Зрнич
 53 гола
  Александер Петерссон
 51 гол
  Никола Карабатич

 47 голов
  Гвюдьоун Валур Сигурдссон
  Томаш Тлучиньский
 43 гола
  Никлас Экберг
 42 гола
  Денис Бунтич
  Юнас Кельман
 40 голов
  Федерико Фернандес
  Хольгер Гландорф
  Икер Ромеро
  Момир Илич
  Эмиль Фойхтман

 39 голов
  Виктор Силадьи
  Оскар Карлен
  Ю Тон Гын
 38 голов
  Ханс Линдберг
 37 голов
  Тамаш Мочай
  Ларс Кристиансен
  Ахмед Эль Ахмар
  Мартин Страновский
 36 голов
  Александру Стамате
  Микаэль Гигу

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионаты мира по гандболу
2011 год в гандболе
Международные соревнования по гандболу в Швеции
Январь 2011 года
Спорт в Швеции в 2011 году
Чемпионаты мира в Швеции
Спортивные соревнования в Норрчёпинге